Dikolon steht für:

 einen aus zwei Teilen (Kola) bestehenden Satz in der Rhetorik, siehe Trikolon
 ein Lesezeichen in antiken Texten, siehe Doppelpunkt